Il doppio  dello  Stockholm Open 2014 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2014.

Aisam-ul-Haq Qureshi e Jean-Julien Rojer erano i detentori del titolo ma Qureshi ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo. Rojer quindi ha fatto coppia con Horia Tecău, ma sono stati sconfitti al primo turno da Grigor Dimitrov e Pierre-Hugues Herbert.

Eric Butorac e Raven Klaasen hanno sconfitto in finale Treat Conrad Huey e Jack Sock per 6-4, 6-3.

Teste di serie

  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (primo turno)
  Łukasz Kubot /  Robert Lindstedt (quarti di finale)

  Eric Butorac /  Raven Klaasen (campioni)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (primo turno)

Wildcard

  Johan Brunström /  Nicholas Monroe  (primo turno)

  Dustin Brown /  Andreas Siljeström (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Stockholm Open 2014
ATP World Tour 2014